Karbon steht für:
 Karbon, Periode der Erdgeschichte
 Kohlenstofffaser, industriell hergestellte Fasern aus kohlenstoffhaltigen Ausgangsmaterialien
 Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff, Kunststoff, gefertigt auf Basis von Kohlenstofffasern
 Karbon, Vektorgrafikprogramm, Bestandteil der Calligra Suite

Personen:
 Denise Karbon (* 1980), Südtiroler Skirennläuferin

Siehe auch:
 Karbonisierung
 Radiokarbonmethode
 Carbon (Begriffsklärung)